Тавричеське — село, Уланський район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Тавричеське — село, Бойківський район, Донецька область, Україна

Див. також 
 Тавричанське